Geghanist può riferirsi a:

Geghanist, comune armeno della provincia di Ararat
Geghanist, comune armeno della provincia di Shirak